Muriel Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Muriel Lake, Alberta, sjö, 
 Muriel Lake, British Columbia, sjö,